Gmina Madison (hrabstwo Buchanan)
 Gmina Madison (hrabstwo Butler, Iowa)
 Gmina Madison (hrabstwo Clarke)
 Gmina Madison (hrabstwo Hancock, Iowa)